Baškovce – comune slovacco nel distretto di Sobrance (Košice)
 Baškovce – comune slovacco nel distretto di Humenné (Prešov)